Калмаккырган (, также Калмаккырылган, от ) — топоним в Казахстане. Переводится как «место, где были истреблены калмыки». Таким образом, топоним напоминает о местах сражений казахско-джунгарской войны.
 Калмаккырган (река) — река в Улытауском районе Карагандинской области.
 Калмаккырган (станция) — станция в Темирском районе Актюбинской области.
 Калмаккырган (горы) (ранее Серектас) — название гор между Баянаулом и Иртышом, где в 1756 году казахские войска под командованием Олжабай-батыра нанесли поражение жонгарам.
 аулы в Майском районе Павлодарской области и Темирском районе Актюбинской области.

Примечания